Почерняев — фамилия; имеет женскую форму Почерняева.
 Почерняев, Виталий Николаевич (род. 1958) — доктор технических наук, профессор, член Института инженеров электротехники и электроники США.
 Почерняев, Фёдор Кузьмич (1929—1987) — советский ученый-селекционер в области свиноводства, лауреат Государственной премии УССР.